O Clube Desportivo de Santa Cruz é um clube multiesportes de Calheta de São Miguel na ilha do Santiago de Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol. Desportivo da Calheta é uma de 10 clubes irrelegados na Santiago Norte.

História
O clube e mais antigo de Pedra Badejo, fundado em 1979. Jogarado o primeiro jogo em 1999.

Na temporada de 2014-15, Desportivo da Calheta finido 10a na primeira fase. Na temporada de 2015-16, Desportivo da Calheta finido 6a com 38 pontos e 49 gols, uma nova recorde do clube.  Recentamente, o clube finido 4a posição com 37 pontos, 12 vitórias (novo recorde) e 38 gols.

Futebol

Classificações regionais

Estatísticas 
Melhor temporada:
2016 (10 vences, 8 empates e 49 gols, 38 pontos)
2017 (12 vences)
Apresentadas na campeonatos:Nacional: Um, em 2015Regional: 16
 Gols totais: 3 (nacional)
 Ponto total: 1 (nacional)
 Derrota total: 1 (nacional)
Melhor gols na temporada: 49 (regional), em 2016
Melhor pontos totais na temporada: 38 (regional), em 2016

Ligações externas 
Desportivo Calheta na Web Cup

Clubes de futebol de Santiago (Cabo Verde)
São Miguel (concelho de Cabo Verde)
Primeira Divisão de Santiago Norte